Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1991 disputat al circuit de Montmeló el 29 de setembre del 1991.

Classificació

Altres 
 Pole: Gerhard Berger	1' 18. 751

  Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 22. 837 (a la volta 63)

Referències 
 

1991
Espanya
Competicions esportives del 1991 a Catalunya